Рабих Атайя (; 16 июля 1989, Бейрут, Ливан) — ливанский футболист, полузащитник клуба «Аль-Ахед» и сборной Ливана.

Клубная карьера 
Рабих начал свою карьеру футболиста в клубе «Тадамон Сур», пробившись в основную команду через молодёжные. В 2008 году перешёл в Аль-Ансар. В этом клубе футболист является один из лучших бомбардиров. В 2017 году перешёл в иранскую команду «Зоб Ахан». В 2018 году играет за «Аль-Ахед», не забив ни одного гола в первой половине сезона чемпионата Ливана.

Карьера в сборной 
Выступает в сборной с 2012 года сыграв 24 матча и забил 4 гола.

Примечания

Ссылки
 
 

Футболисты Ливана
Игроки сборной Ливана по футболу
Игроки ФК «Тадамон Сур»
Игроки ФК «Аль-Ансар» Бейрут
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Аль-Ахед»
Игроки ФК «ЮиТМ»